Onderdistrict in Indonesië
 Menggala (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulang Bawang in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Menggala (Kota Agung Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung